Андрей Владимирович Чуприна (29 сентября 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 

Воспитанник краснодарского футбола. Начинал свою карьеру в любительской команде «Лада-ЮГ». В 1995 году был зачислен в клуб «Жемчужина» (Сочи). За два года провёл за сочинцев в Высшей лиге 10 матчей.

С 1997 по 1999 года выступал за астраханский «Волгарь-Газпром». В 1998 году Чуприна вместе с командой вышел в Первую лигу. В дальнейшем играл за команды «Центр-Р-Кавказ» (2000) и «Ангушт» (Назрань) (2001).

Достижения 

 Победитель зоны «Юг» Второго дивизиона: 1998

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Жемчужина-2»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Ангушт»